Kilen kan syfta på:

Kilenscenen – tidigare scen vid Stockholms stadsteater

Geografi

Danmark
 Kilen (Struer) − sjö i Struers kommun

Finland
Kilens hembygdsgård – en hembygdsgård i Sideby i Kristinestad

Sverige
Kilen – en småort i Oskarshamns kommun, Kalmar län
Ål-Kilen – en småort i Åls församling, Leksands kommun
Kilen (Frödinge socken, Småland) − sjö i Vimmerby kommun 
Kilen (Gladhammars socken, Småland) − sjö i Västerviks kommun 
Västra Kilen − sjö i Torsby kommun

Se även 
Kil (olika betydelser)